Denys Molčanov e David Vega Hernández erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Robin Haase e Albano Olivetti hanno sconfitto Sanjar Fayziev e Sergey Fomin con il punteggio di 7-6(7-5), 7-5.

Teste di serie 

  Robin Haase /  Albano Olivetti (campioni)
  Vladyslav Manafov /  Oleg Prihodko (primo turno)

  Jesper de Jong /  Bart Stevens (semifinale) 
  Luca Margaroli /  Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)

Wildcard 

  Diego Augusto Barreto Sánchez /  Dali Blanch (primo turno)

  Alejandro Manzanera Pertusa /  Samuel Martínez Arjona (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

JC Ferrero Challenger Open 2022